Landser est une commune française, située dans le département du Haut-Rhin et la région Alsace.
 Landser est un groupe allemand de RAC.
 Landser est un terme désignant les poilus allemands lors de la Première Guerre mondiale.